Flössel steht für:
die vielen kleinen Rückenflossen der Flösselhechte
Flössel (Krummbach), Zufluss zum Krummbach (Cunnersdorfer Wasser) in Sachsen

Namensträger:
 Auguste Flössel (1859–1926), deutsche Theaterschauspielerin
 Ernst August Flössel (1800–1877), deutscher Lehrer, evangelisch-lutherischer Pfarrer und Autor 
 Ernst Theodor Flössel (1838–1905), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer und Autor 
 Hans Flössel (1903–1973), deutscher Schauspieler
 Margarethe Flössel (um 1865–nach 1888), deutsche Theaterschauspielerin